Пётр Скробо́вский (; 16 октября 1961, Краков, Польская Народная Республика) — польский футболист, защитник. Выступал за сборную Польши. Бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года.

Карьера

Клубная

В сборной 
До дебюта в основной сборной Польши Пётр Скробовский выступал за молодёжную сборную Польши (до 20 лет), в составе которой, в 1979 году принимал участие в чемпионате мира среди молодёжных команд. Он сыграл на турнире в пяти матчах и занял четвёртое место.

В главной сборной Польши Пётр Скробовский дебютировал 22 июня 1980 года в товарищеском матче со сборной Ирака, завершившимся победой поляков со счётом 3:0. В 1982 году Скробовский отправился на чемпионат мира, весь турнир он просидел в запасе. На том чемпионате поляки завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции со счётом 3:2. Своё последнее выступление за сборную Скробовский провёл 11 января 1984 года в матче розыгрыша кубка Неру со сборной Индии, тот матч завершился победой поляков со счётом 2:1. Поляки выиграли тот кубок, но Скробовский всё оставшееся время на турнире провёл в запасе. Всего же за сборную Пётр Скробовский сыграл 15 матчей.

Достижения

Командные 
  Сборная Польши
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982
 Обладатель Кубка Неру: 1984

  «Висла» (Краков)
 Серебряный призёр чемпионата Польши: 1981
 Финалист Кубка Польши (2): 1979, 1984

  «Лех»
 Обладатель Кубка Польши: 1988

Статистика в сборной 

Итого: 15 матчей; 8 побед, 2 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика матчей за сборную Польши на сайте eu-football.info
 
 
 
 Профиль игрока на footballdatabase.eu

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Олимпия» Познань
Игроки ФК «Хаммарбю»